Mingo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mingo Township (Missouri)
 Mingo Township (North Carolina)